L'équipe du Suriname de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs surinamais de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération du Suriname de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours en Championnat des Amériques

Parcours au Championnat CBC (championnat des Caraïbes)

Joueurs marquants

Liens externes 

Suriname
Basket-ball au Suriname
Basket-ball